«Бунёдко́р» () — узбекистанский профессиональный футбольный клуб из Ташкента, выступающий в Суперлиге Узбекистана.

Основан в 2005 году как «Курувчи́», с 2008 года — под нынешним названием. Домашние матчи проводит на стадионе «Миллий», вмещающем 34 000 зрителей.

Один из самых известных, титулованных и сильнейших футбольных клубов Узбекистана новейшего времени. Является 5-кратным чемпионом и 3-кратным вице-чемпионом страны, 4-кратным обладателем и 5-кратным финалистом Кубка Узбекистана, обладателем Суперкубка Узбекистана и финалистом Кубка ПФЛ Узбекистана. В 2008 и 2012 годах доходил до полуфинала Лиги чемпионов АФК.

Текущий состав

История 
6 июля 2005 года в Ташкенте был основан футбольный клуб под названием «Нефтьгазмонтаж-Курувчи́» (). Сокращенно он стал называться «Курувчи́» (), что с узбекского языка переводится как «Строитель».

Осенью 2005 года «Курувчи» участвовал во Второй лиге чемпионата Узбекистана. В финальном этапе команда заняла 1-е место в своей группе и получила путёвку в Первую лигу чемпионата Узбекистана.

В дебютном для себя сезоне в Первой лиге «Курувчи» занял 1-е место и завоевал право выхода в Высшую лигу Узбекистана. В том же году клуб впервые участвовал в розыгрыше Кубка Узбекистана и остановился уже на стадии 1/16 финала.

В 2005 году главным тренером команды являлся Мавзурходжа Умарходжаев, а в 2006 году — Хикмат Иргашев.

В дебютном сезоне 2007 года в Высшей лиге «Курувчи» стал серебряным призёром, на 11 очков отстав от чемпиона — ташкентского «Пахтакора».

В Кубке Узбекистана клуб также сенсационно дошёл до финала, проиграв тому же «Пахтакору» со счётом 6:7 в серии пенальти (основное и дополнительное время завершились со счётом 0:0).

Никогда ещё новичок высшего дивизиона чемпионата Узбекистана не показывал столь выдающихся результатов. «Курувчи» обновил сразу несколько рекордов страны, таких как: наибольшее количество забитых и наименьшее количество пропущенных мячей; количество очков, набранных в матчах с фаворитами.

С 2007 года команду возглавлял известный бывший советский и узбекистанский футболист — Мирджалол Касымов.

В 2008 году «Курувчи» получил право участвовать в Лиге чемпионов АФК. Клуб попал в группу А, где его соперниками стали иранский «Сепехан», саудовский «Аль-Иттихад» и сирийский «Аль-Иттихад».

Заняв 1-е место в группе, «Курувчи» пробился в 1/4 финала, где победил иранскую «Сайпу» (со счётом 7:3 по сумме двух матчей) и вышел в полуфинал турнира, где проиграл австралийскому клубу «Аделаида Юнайтед» (со счётом 1:3 по сумме двух матчей).

Также «Курувчи» подписал соглашение с испанским клубом «Барселона», по которому представители Каталонии обязались оказывать содействие в осуществлении развития и популяризации футбола в Узбекистане и, в частности, в повышении уровня мастерства игроков футбольного клуба «Курувчи» за счет мастер-классов звёзд футбола из Испании и других стран.

В рамках этого сотрудничества были проведены 2 мастер-класса с участием камерунской звезды Это’О и испанских победителей ЧЕ-2008 Пуйоля, Иньесты и Фабрегаса. Однако эти футболисты заявили, что не собираются связывать своё будущее с «Курувчи».

В августе 2008 года клуб сменил название на «Бунёдко́р», что в переводе с узбекского языка означает «Созидатель» / «Строитель».

В том же году команда впервые стала чемпионом, опередив ташкентский «Пахтакор» на 5 очков, прервав 6-летнюю гегемонию земляков, начавшуюся с 2002 года.

В Кубке Узбекистана «Бунёдкор» также стал победителем, обыграв в финале тот же «Пахтакор» со счётом 3:1, вновь остановив 7-летнюю гегемонию данного клуба.

Осенью 2008 года главным тренером «Бунёдкора» был назначен известный бывший бразильский футболист — Зико, сменивший Мирджалола Касымова.

В 2009 году клуб временно возглавляли Хикмат Иргашев и украинец Амет Мемет. В июне того же года главным тренером «Бунёдкора» стал известный бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.

Статистика выступлений

Стадион 

Стадион «Милли́й» () — футбольный стадион, открывшийся 28 сентября 2012 года в Ташкенте. Построен в 2008-2012 годах, вмещает 34 000 зрителей. Домашний стадион футбольного клуба «Бунёдкор» и национальной сборной Узбекистана.

С момента своего открытия в сентябре 2012 года и до июня 2018 года назывался «Бунёдко́р». В июне 2018 года был переименован в «Милли́й», что в переводе с узбекского языка означает «Национальный».

До постройки данного стадиона «Бунёдкор» (тогда ещё — «Курувчи») в 2005-2007 годах проводил свои домашние матчи на стадионе МХСК (вмещал 16 500 зрителей, снесён в 2009 году), а в 2008-2012 годах — на стадионе «Джар», вмещавшем 8460 зрителей.

Достижения

Национальные 
 Высшая лига чемпионата Узбекистана:
 Чемпион (5 раз): 2008, 2009, 2010, 2011, 2013.
  Серебряный призёр (3 раза): 2007, 2012, 2016.
 Кубок Узбекистана:
 Обладатель (4 раза): 2008, 2010, 2012, 2013.
  Финалист (5 раз): 2007, 2009, 2014, 2015, 2017.
Суперкубок Узбекистана:
 Обладатель (1 раз): 2014.
 Первая лига чемпионата Узбекистана:
 Победитель (1 раз): 2006.
 Вторая лига чемпионата Узбекистана:
 Победитель (1 раз): 2005.
 Кубок ПФЛ Узбекистана:
 Финалист (1 раз): 2010.

Международные 
 Matchworld Cup:
  Бронзовый призёр (1): 2012
 Лига чемпионов АФК:
 Полуфиналист (2): 2008, 2012

Главные тренеры

Экипировка и генеральный спонсор

Поставщик спортивной экипировки

Генеральный спонсор

Игроки «Бунёдкора»  на крупных международных турнирах
Указаны игроки «Бунёдкора», которые на момент этих турниров являлись действующими членами этого клуба.

См. также 
 ФК «Бунёдкор» в Азиатских кубках
 Список легионеров ФК «Бунёдкор»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Бунёдкор»
Футбольные клубы Ташкента
Чемпионы Узбекистана по футболу
Обладатели Кубка Узбекистана по футболу
Обладатели Суперкубка Узбекистана по футболу
Футбольные клубы Узбекистана